UPM steht für:

 UPM-Kymmene, ein finnisches Unternehmen
 Unidade da Polícia Marítima, die osttimoresische Küstenwache
 die Polytechnische Universität Madrid (Universidad Politécnica de Madrid)
 die Putra Universität Malaysia (Universiti Putra Malaysia)
 veraltet für Umdrehungen pro Minute, siehe Rpm (Einheit)
 Uměleckoprůmyslové Museum, das Kunstgewerbemuseum in Prag   
 University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology

UPM